Вірхінія Руано Паскуаль була чинною чемпіонкою. але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Аманда Гопманс.

Сара Пітковскі виграла титул, перемігши у фіналі  Крістіну Торренс-Валеро з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=180

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Деніса Хладкова
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2={{nowrap| Крістіна Торренс-Валеро}}
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Ріта Куті-Кіш
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=62
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Сара Пітковскі| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=77| RD2-seed1= 
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Сара Пітковскі| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Нижня половина 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Сандра Допфер'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 1999 Westel 900 Budapest Open Draw 

1999
Тур WTA 1999